Златен глобус за най-добър режисьор () е една от категориите, в които ежегодно се връчва награда Златен глобус.

Победители и номинирани

1943 – 1949

1950 – 1959

1960 – 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2019

2020 –

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус